Souls in Pawn – cortometraggio del 1915 diretto da Ben F. Wilson
Souls in Pawn – film del 1917 diretto da Henry King
Souls in Pawn – cortometraggio del 1930 diretto da  G.B. Samuelson
Souls in Pawn – film del 1940 diretto da Melville Shyer (come John Melville)